Brzostek (gemeente)
 Brzostek (Subkarpaten)
 Brzostek (Groot-Polen)
 Brzostek (Łódź)
 Brzostek (Silezië)